Карл Юнг: 
 Юнг, Карл Эмиль (1833—1902) — немецкий географ и этнограф.